Siedemnasty rząd Izraela
 Dwudziesty piąty rząd Izraela